Il singolare del torneo di tennis Guarujá Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Pereira che ha battuto in finale Roberto Jabali 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Martin Stringari (primo turno)
 Danilo Marcelino (semifinali)
 Fernando Roese (secondo turno)
 Maurice Ruah (quarti di finale)

 Nicolás Pereira (Campione)
 Mauricio Hadad (primo turno)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Jaime Cortes (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guarujá Challenger 1992